Christian Diriks ist der Name folgender Personen:
* Christian Adolph Diriks (1775–1837), norwegischer Jurist, Abgeordneter der norwegischen Verfassungsversammlung von 1814 sowie Polizei- und Justizminister (1814–1818) und Minister für Bildung und kirchliche Angelegenheiten (1825–1836)
 Christian Ludvig Diriks (1802–1873), Generalrechnungsprüfer sowie für kurze Zeiträume Minister für Rechnungsprüfung (1856/1857) Minister für Postangelegenheiten (1861)